Эль-Пино () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Ла-Корунья в составе автономного сообщества Галисия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Арсуа. Занимает площадь 133,00 км². Население — 4718 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 62 км.

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Ла-Коруньи